Ка́роль Войты́ла () — польские имя и фамилия. Известные носители:
 Войтыла, Кароль (1879—1941) — польский военный деятель, отец будущего римского папы Иоанна Павла II.
 Войтыла, Кароль (1920—2005) — польский религиозный деятель, в 1978—2005 римский папа под именем Иоанн-Павел II, святой Римско-католической церкви.